UltraViolet C ()
 Unité de Vente Consommateur, voir Emballage

Articles connexes 
  Universal Virtual Computer